

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martin, V“ beginnt.

Martin, V 



Martin, Va 
 Martin, Valerie (* 1948), US-amerikanische Schriftstellerin
 Martín, Vanesa (* 1980), spanische Sängerin, Dichterin und Komponistin

Martin, Vi 
 Martin, Victor (1940–2017), spanischer Geiger und Musikpädagoge